Il doppio femminile  del torneo di tennis Ordina Open 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrici Ruxandra Dragomir e Nadia Petrova che hanno battuto in finale Kim Clijsters e Miriam Oremans 7–6 (7–5), 6–7 (5–7), 6–4.

Teste di serie 

 Rita Grande /  Barbara Rittner (primo turno)
 Tina Križan /  Iroda Tulyaganova (primo turno)

 Kim Clijsters /  Miriam Oremans (finale)
 Rachel McQuillan /  Nicole Pratt (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ordina Open 2001